Molekulska formula -{C13H21NO2S}- se može odnositi na:

 2C-T-4
 2C-T-7
 Tioproskalin